Point of View —en español: Punto de vista— puede referirse a:

Música 
«Point of View», sencillo de DB Boulevard (2001).

Televisión 
Point of View, episodio de la tercera temporada de Stargate SG-1.

Arte 
Points of view, escultura del artista británico Tony Cragg.